Башка́тов — фамилия и происходящий от неё топоним. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители 
 Башкатов, Валерий Иванович (1940—2005) — советский украинский кинооператор.
 
 
 Башкатов, Михаил Сергеевич (род. 1981) — российский актёр.
 Башкатов, Юрий Николаевич (1968—2022) — советский пловец.

Топонимы 
 Башкатов — посёлок в Карачевском районе Брянской области.

Примечания

См. также